Pietro Respighi (1843-1913), cardinale della Chiesa cattolica
 Emilio Respighi (1860-1936), medico
 Ottorino Respighi (1879-1936), compositore e musicologo italiano
 Giuseppe Respighi (1840-1923), pianista
 Lorenzo Respighi (1824-1889), astronomo